The Baron är en dansk film från 1980 i regi av Anders Refn. I rollerna ses Stefan Ekman, Helle Hertz och Jens Okking.

Referenser 

Danska filmer
Danskspråkiga filmer
Filmer 1980
Danska 1980-talsfilmer